Parent steht für: 
 Parent (Familienname), englischer und französischer Familienname
 Parent (Puy-de-Dôme), Gemeinde in Frankreich
 Parent (Québec), Ort in Kanada
 Lac Parent, See in Kanada

Parents steht für:
 Originaltitel von Pfui Teufel – Daddy ist ein Kannibale, amerikanisch-kanadischer Spielfilm von Bob Balaban (1989)
 Parents (2016) (Forældre), dänischer Spielfilm von Christian Tafdrup (2016)

Siehe auch:
 Parente
 Elter